«Атлетико Леванте» () — испанский футбольный клуб из города Валенсия, в одноимённой провинции в одноимённом автономном сообществе, резервная команда клуба «Леванте». Основан 10 ноября 1962 года путём слияния «Мальварросы» (1926) и «Портуариоса» (1948), они также исполняли роль резервных команд «Леванте». В начале 90-х команда была упразднена, но уже спустя 2 года (в 1992) была возрождена, стартовав с Примеры Валенсии (6-й дивизион).

Несмотря на то, что до 1990 года филиалы могли выступать в Кубке Испании, Атлетико Леванте (и его предшественники) такой чести не удостоились. Оно и не удивительно, ведь неплохие результаты команда стала показывать исключительно в 21 веке. Есть, правда, в истории команды другие кубковые свершения. Она дважды выигрывала региональный этап Кубка Федерации, тем самым получая путёвку в национальный этап. В сезоне 2002—2003 коллектив дошёл до полуфинала турнира, уступив в упорной борьбе будущему обладателю трофея «Реал Авилес».

Гостей принимает на арене «Сьюдад Депортива», вмещающей 3 000 зрителей. Стадион расположен не в самой Валенсии, а в городке Буньоль. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 2-е место в Сегунде B в сезоне 2005-06.

Прежние названия 
 1962—1976 — «Клуб Атлетико Леванте»
 1976—1990 — «Леванте UD Афисьонадос»
 1992—1995 — «Леванте UD Афисьонадос»
 1995—2014 — «Леванте UD B»
 2014 — «Атлетико Леванте UD»

История выступлений 
 Как Унион Депортива Мальварроса

 2 сезона в Терсере

 Как Клуб Депортиво Портуариоос

 5 сезонов в Терсере

 Как фарм-клуб

 Как филиал (с 1995)

 10 сезонов в Сегунде Б
 16 сезонов в Терсере

Трофеи 
 Терсера: 2017-18
 Чемпионат Валенсии (Преференте): 1998-99
 Полуфинал Кубка Федерации: 2002-03

Ссылки 
 Official website
 Futbolme team profile

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Валенсии
ФК «Леванте»